Toto je přehled všech výsledků fotbalového klubu FK Mladá Boleslav v evropských fotbalových pohárech.

Přehled výsledků v evropských pohárech

Reference 

FK Mladá Boleslav
Evropské fotbalové soutěže UEFA